Schellberg bezeichnet die deutschen Berge

 Schellberg (bei Trier)
 Schellberg (Briloner Höhen)
 Schellberg (Stuttgart)

und die nordrhein-westfälischen Ortsteile
 Schellberg (Eitorf) in Eitorf
 Schellberg (Solingen) in Solingen.

Schellberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schellberg (* 1973), deutscher Maler
 Hans-Joachim Schellberg (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Norbert Schellberg (* 1960), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Wilhelm Schellberg (1880–1937), deutscher Literaturwissenschaftler und Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Schelberg
 Schellenberg (Begriffsklärung)
 Schellberger